Okręty US Navy o nazwie USS  "Direct":
 Pierwszy  był trałowcem. Zwodowany 25 kwietnia 1942.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany 27 maja 1953.

Direct